Termin  ima više značenja.

 Džarkand, država u istočnom delu Indije
 Juvenilni hormon, group acikličnih seskviterpenoida